Краоне́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Гиньикур. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02235.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 111 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 75 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 52 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 69,3 %, в 1999 году было 63,9 %). Из 52 активных жителей работали 45 человек (26 мужчин и 19 женщин), безработных было 7 (5 мужчин и 2 женщины). Среди 23 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Краонель

Коммуны департамента Эна